Schwarzhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Schwarzhuber (* 1965), deutsche Autorin
 Johann Schwarzhuber (1904–1947), Schutzhaftlagerführer im KZ Auschwitz-Birkenau
 Simpert Schwarzhuber (1727–1795), deutscher katholischer Theologe